Komedianci (powieść)
 Komedianci (film 1945)
 Komedianci (film 1979)
 Komedianci (film 2009)